XXIII сезон третьего по рангу дивизиона профессионального футбола в России после Российской футбольной премьер-лиги и Первенства Футбольной национальной лиги.

География соревнований

Москва и Московская область

Победители

Состав участников

«Запад» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Запад» проводилось по принципу проведения матчей «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника в два круга.

Лучшие бомбардиры 

* — из них с пенальти

Изменение лидера по ходу чемпионата

«Центр» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Центр» проводилось по принципу проведения матчей «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника в два круга.

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Изменение лидера по ходу чемпионата

«Юг» 
Соревнование проводилось в два этапа. На первом этапе 22 команды были разбиты на две группы по 11 команд в каждой. В обеих группах игры первого этапа (двухкруговой турнир — 22 тура) делились на летне-осеннюю (1—19-й туры, с 12 августа по 24 ноября 2014 года, при этом матч 1-го тура «Краснодар-2» — ТСК был перенесён и сыгран 30 ноября), и весеннюю (20—22-й туры, с 22 марта по 3 апреля 2015 года) части.

По итогам первого этапа проводился второй этап, на котором формировались две группы. В группу «А» входили шесть лучших команд из каждой группы первого этапа. В группу «В» — с 7-го и ниже. Изначально на втором этапе команды должны были проводить матчи (дома и в гостях — двухкруговой турнир) с командами, выступавшими на первом этапе в другой группе.

Всего команды группы «A» должны были провести по 32 матча: 20 на первом этапе и 12 на втором, команды группы B (разыгрывались места с 13-го и ниже, изначально — по 22-е) — 30 матчей: 20 на первом этапе и 10 на втором.

Однако состав участников в ходе первенства подвергся изменениям, что отразилось на количестве проведённых матчей рядом команд, а в группе B — и на схеме проведения турнира.

4 декабря 2014 года на заседании исполнительного комитета УЕФА было принято решение о запрете с 1 января 2015 года крымским клубам принимать участие в соревнованиях, организуемых РФС. 23 января 2015 года исполком РФС исключил клубы СКЧФ (Севастополь), «Жемчужина» (Ялта) и ТСК (Симферополь) из числа участников первенства. Результаты матчей с участием этих клубов были аннулированы. В связи с этим, в группе 1 осталось только 8 команд, шесть лучших из них вышли в группу «А» второго этапа.

Выступавший в группе 2 и занявший там 6-е место «Ротор» после первого этапа снялся с первенства, его место на втором этапе в группе «А» занял занявший 7-е место в группе 2 «Ангушт».

Первый этап

Группа 1 

Примечание. Турнирные показатели команд СКЧФ, «Жемчужина» и ТСК и результаты матчей с их участием аннулированы.

 На момент снятия с первенства крымских клубов

При этом ТСК уже обеспечивал себе участие в группе «А» на втором этапе..

 После аннулирования результатов матчей с участием крымских клубов (по решению Бюро Исполкома РФС от 2 марта)

Соответственно, из весенней части первого этапа (туры с 20-го по 22-й) матчи с участием ТСК, СКЧФ и «Жемчужины» были исключены.

Группа 2 

Примечание. «Ротор» снялся с первенства после завершения первого этапа.

Второй этап

Группа A

Итоги первого этапа 
У всех участников группы «А» на момент начала второго этапа соревнования сохранялись набранные на первом этапе очки, победы, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи, засчитываемые только по результатам матчей с командами, занявшими места с 1-го по 6-е (включительно).

Турнирная таблица перед началом второго этапа (в соответствии с регламентом учтены матчи первого этапа с командами своей группы первого этапа), сформированная по итогам первого этапа:

Итоговая таблица группы A 
На втором этапе соревнования команды группы «А» проводили матчи в два круга по принципу каждый с каждым на своем поле и поле соперника, но только с командами, находившимися на первом этапе соревнования в другой группе. Таким образом, к учтённым 10 матчам первого этапа добавились ещё 12 матчей (6 дома и 6 в гостях) с шестью командами из другой группы первого этапа.

Команды группы «А» разыгрывали на втором этапе соревнования места в итоговой турнирной таблице с 1-го по 12-е (включительно).

Группа B 
Изначально команды группы «B» (10 команд — по 5 из групп 1 и 2 первого этапа) на втором этапе должны были проводить матчи (дома и в гостях) с командами, выступавшими на первом этапе в другой группе, и с сохранением очков, набранных в матчах первого этапа с командами своей группы.

Однако в связи с изменением количества участников (6 вместо 10 — СКЧФ (Севастополь), «Жемчужина» (Ялта), ТСК (Симферополь) и «Ротор» (Волгоград) не продолжили турнир; из шести команд две на первом этапе играли в группе 1 и четыре — в группе 2) было принято решение не сохранять набранные на первом этапе соревнования очки, победы, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи, а на втором этапе в группе «B» проводить матчи в два круга по принципу каждый с каждым на своем поле и поле соперника «с нуля».

Команды группы «В» разыгрывали места в итоговой турнирной таблице начиная с 13-го (включительно) и ниже.

Итоговая таблица группы В

Лучшие бомбардиры 

* — из них с пенальти

«Урал-Поволжье» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Урал-Поволжье» проводилось в два этапа с использованием «спаренного» построения матчей. Жеребьёвка календаря проводилась перед началом первенства сразу для двух этапов соревнований.

Первый этап проводился по принципу проведения матчей «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника в два круга. У всех участников сохранялись набранные на первом этапе очки, количество побед, ничьих и поражений, забитых и пропущенных мячей.

На втором этапе первые 6 команд и команды с 7 по 11 место (5 команд) проводили матчи по принципу «каждый с каждым» в один круг. Итоговая турнирная таблица формировалась, исходя из проведения двух этапов соревнования.

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры 

 * из них с пенальти.

Рекорды в первенстве 
 Самая крупная победа хозяев: (+6)
 28.10.2014 «КАМАЗ» — «Спартак» — 6ː0
 Самая крупная победа гостей: (+6)
 28.09.2014 «Спартак» — «Волга» — 0:6
 Наибольшее число голов в одном матче: (9)
 15.08.2014 «Зенит-Ижевск» — «Спартак» — 7:2

«Восток» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Восток» в 2014—2015 году проводилось в три круга.

Таблица по итогам 30 туров

Изменение лидера по ходу чемпионата

Рекорды в первенстве 
 Самая крупная победа хозяев: (+5)
 03.09.2014 «Динамо» — «Томь-2» — 6:1
 20.09.2014 «Иртыш» — «Томь-2» — 5:0
 05.05.2015 «Металлург» — «Динамо» — 5:0
 Самая крупная победа гостей: (+4)
 19.07.2014 «Томь-2» — «Якутия» — 1:5
 10.10.2014 «Томь-2» — «Байкал» — 0:4
 05.05.2015 «Якутия» — «Сибирь-2» — 1:5
 Наибольшее число голов в одном матче: (7)
 10.08.2014 «Металлург» — «Якутия» — 4:3
 03.09.2014 «Динамо» — «Томь-2» — 6:1

Лучшие бомбардиры 

 * из них с пенальти

Примечания

Ссылки 
 Запад  на сайте ПФЛ
 Центр  на сайте ПФЛ
 Юг  на сайте ПФЛ
 Урал-Поволжье  на сайте ПФЛ
 Восток  на сайте ПФЛ
 Официальный сайт Ассоциации «ПФЛ» 
 Итоги Бюро Исполкома РФС. 08.08.2014 

2014